La stazione di Piscinola Scampia è una stazione della linea metropolitana regionale Napoli-Giugliano-Aversa (detta anche linea Arcobaleno) gestita dall'Ente Autonomo Volturno. La stazione è formata da due livelli: in quello superiore vi sono i binari della stazione di Piscinola della linea 1 della Metropolitana di Napoli, mentre in quello inferiore si trovano i binari della stazione della linea Arcobaleno.

Servizi 
La stazione dispone di:
 Biglietteria
 Scale mobili
 Ascensore
 Accessibilità per portatori di handicap
 Servizi igienici

Voci correlate 
 Piscinola (metropolitana di Napoli)

Altri progetti 

Piscinola Scampia